Antilla kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Antilla (ort i Argentina), Salta,

Spanien 

 La Antilla, ort, Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar